Con linea T2 si indica la seconda linea di una rete tranviaria urbana o extraurbana. In particolare:

 linea T2 della rete tranviaria di Istanbul;
 linea T2 della Rete tranviaria di Firenze
linea T2 della rete tranviaria di Parigi;
linea T2 della rete tranviaria di Lione.